3 miejscowości w Polsce: 
 Kawęczynek – wieś w woj. lubelskim, w pow. zamojskim, w gminie Szczebrzeszyn 
 Kawęczynek – wieś w woj. łódzkim, w pow. sieradzkim, w gminie Warta 
 Kawęczynek – wieś w woj. mazowieckim, w pow. piaseczyńskim, w gminie Konstancin-Jeziorna